Nicholson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Nicholson
 Henry Alleyne Nicholson